Le Devisement du monde, que l'on trouve aussi sous d'autres titres comme Le Livre des merveilles ou Le Livre de Marco Polo (en italien : Il Milione), retrace les aventures de l’explorateur marchand vénitien Marco Polo qui est allé jusqu'en Chine, a vécu à la cour du grand Kubilai Khan et en est revenu en 1295. L'ouvrage est écrit en 1298 en langue franco-vénitienne sous la dictée de Marco Polo par Rustichello de Pise, écrivain italien. Les deux étaient emprisonnés à Gênes, capturés à l'issue de différentes batailles entre leurs Républiques.

L'Œuvre 

Paru en 1298, le livre qui a rendu Marco Polo mondialement célèbre est  Premier récit de voyage rédigé en français, il est aussi le plus ancien dont le souvenir est resté très vivant.

À la fois description de villes et de pays lointains, comme l'indique le titre original, manuel à  marchands et récit de voyage comportant des éléments merveilleux et légendaires, le livre ne fait que rarement mention de l'expérience vécue du voyage en tant que telle.

Langue de rédaction 
Le livre a été rédigé sous la dictée de Marco Polo par Rustichello de Pise, écrivain italien de langue franco-vénitienne célébré pour ses compilations de romans courtois. Il fut donc le premier éditeur du livre de Marco Polo.

Les recherches de 1827 du comte Baldelli Boni ont été mises à jour quant à la langue de rédaction du manuscrit. Baldelli Boni avait démontré que ce texte avait été rédigé en français, car on trouvait de nombreux gallicismes dans les plus anciens manuscrits italiens et latins.

Cependant, des recherches ultérieures ont montré qu'il s'agit plutôt d'une autre langue, dite langue franco-vénitienne: cette langue, vraisemblablement une langue écrite et non orale, était la langue de culture dans l'Italie du Nord au  et qui a produit un certain nombre d'ouvrages littéraires. En effet, la version en franco-vénitien est attestée par plusieurs manuscrits, ce qui en prouve une circulation autonome. La rareté des copies plus anciennes en franco-vénitien s'explique vraisemblablement par le fait qu'elles ont été détruites à force d'être utilisées comme modèle

Le titre original de l'œuvre est donc bien Le Devisement du Monde. En italien, cet ouvrage est appelé Il Milione, qui était le surnom attribué à Marco Polo.

La première traduction en latin fut rédigée entre 1302 et 1314 par le frère dominicain Francesco Pipino avec le titre Liber Marci Pauli de Veneciis de consuetudinibus et condicionibus orientalium regionum (Iter Marci Pauli Veneti ex Italico Latine versum) . Cette édition connut un succès international, elle fut imprimée en premier en 1483 et supplanta longtemps l'édition originale en franco-vénitien.

En 1307, Marco Polo offre la "première copie" de son livre à Thibault de Cepoy  qui était de passage à Venise au retour d'une expédition pour le roi de France. Cette version, qui est la plus sobre, incorpore de nombreuses corrections de l'auteur. La langue vulgaire utilisée est un dialecte picard-champenois typique des marchands des foires de Champagne, qui était aussi la langue littéraire courante à l'époque.

L'exemple des poules noires du chapitre 154 montre comment le  de Rustichello se calque sur l'italien, et ce que fit ensuite Cepoy pour en faire du français :
 Galine che non ano pena ma ano pello chome le gate et sono tute negre (vénitien) ;
 Galine qe ne ont pennes mes ont peaus come gate et sont toute noire (Rustichello, 1298) ;
 Gelines qui n'ont nulles plumes mais ont poil et sont toutes noires (Cepoy, 1307).

Établissement du texte

Une histoire énigmatique 
Rédigé dans la prison de Gênes, le manuscrit original, aujourd'hui  disparu, sera rapidement retranscrit et traduit dans une sorte d'édition sauvage dont, « en quelques mois, toute l'Italie en fut pleine », écrit Ramusio. Au total,  manuscrites ont été conservées : un manuscrit entier et des fragments d'un deuxième manuscrit en franco-vénitien,  français picard de Cepoy,  vénitien,  toscan et plus de  latin. Chaque copiste le mettait dans son dialecte, en interpolant parfois des additions de source orale plus ou moins sûre. On pense que les copies plus anciennes en franco-vénitien ont disparu à force d'être utilisées comme modèle pour des copies ultérieures en d'autres langues

Entre 1302 et 1314 le texte est traduit en latin par Francesco Pipino, un dominicain de Bologne. Cette version, dont il reste une soixantaine de manuscrits,  Même le titre est modifié, pour devenir De condicionibus et consuetudinibus orientalium regionum (« Des modes de vie et coutumes des régions d'Orient »). Imprimé dès 1483, il servira de référence à Christophe Colomb, qui l'annotera copieusement.

Marco Polo a probablement été lui-même à l'origine de bien des ajouts au manuscrit initial :  Parmi d'autres, le philologue Antonio Montefusco pense que l'Ordre des Prêcheurs a collaboré avec Marco Polo pour l'édition de l'ouvrage en latin, en jouant le rôle d'un moderne « éditeur ».

Vers 1555, le géographe vénitien Giovanni Battista Ramusio, voyant que tant de détails décrits par Marco Polo sur des contrées éloignées se trouvent confirmés par des découvertes récentes, décide de publier une édition du texte en établissant une collation des manuscrits. Il a l'avantage de trouver dans la famille de ses amis Ghisi un manuscrit très ancien (« di maravigliosa antichità »), rédigé en latin, qui remonterait selon lui à la toute première version rédigée par Marco Polo. Or, comme on l'a vu plus haut, l'original n'a pas été rédigé en latin. La version qu'il a retenue est toutefois très intéressante car elle utilise des manuscrits anciens aujourd'hui disparus. Imprimée à Venise en 1559, après la mort de Ramusio, cette édition rend publique la narration du coup d'État des Chinois contre les Mongols en 1282. Cet ouvrage servira de base à l'édition anglaise de William Marsden (1818), qui relancera au XIX siècle l'intérêt pour Marco Polo.

Le texte établi par Ramusio a beaucoup intrigué les spécialistes parce qu'il contient des passages absents de tous les autres manuscrits. Après bien des recherches, Benedetto a pu retrouver une de ses sources dans un manuscrit de la Bibliothèque Ambrosienne, lui-même copié d'un original découvert en 1932 dans la bibliothèque du Chapitre de la cathédrale de Tolède. Ce manuscrit en latin, identifié par la cote Z, tout en résumant les 17 premiers chapitres en deux pages et en omettant plusieurs chapitres ou sections de chapitres, contient  

L'édition Yule-Cordier a établi son texte à partir d'une compilation de 80 manuscrits.

Les différentes rédactions 

Selon le philologue Philippe Ménard, il existe six "familles" de manuscrits auxquelles on peut faire reconduire les copies connues. On pense que les manuscrits originaux ont été détruits dans l'activité de copiage.

Version franco-vénitienne 
Une première famille de manuscrits est connue sous le nom de "rédaction F". Il s'agit d'une version en langue franco-vénitienne intitulée "Le devisement dou monde", c'est-à-dire "La description du monde".
Le seul manuscrit qui nous est parvenu entier est le Ms. Fr. 1116 (Le divisiment dou monde) (XIVe s.), qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France. Il est considéré comme le plus proche de l'original. Une édition récente de cette version a été menée par Mario Eusebi et Eugenio Burgio.

Chiara Concina (2007) et ensuite Philippe Ménard (2012) ont publié des fragments d'un deuxième manuscrit en langue franco-vénitienne, ce qui prouverait une circulation de cette famille de manuscrits indépendante des traductions en latin et en français. On pense que d'autres documents appartenant à cette version ont été détruits à force de servir de modèle pour l'activité de copiage.

Version française 
Une version écrite en ancien français est titrée "Le Livre des merveilles". Cette version est transmise par 18 manuscrits, dont le plus connu est le Ms. Fr. 2810, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France. Le Ms. Fr. 2810 est célèbre pour ses enluminures. Une édition de cette version a été menée récemment par Philippe Ménard.

En 1307, Marco Polo offre "la première copie" de son livre à Thibault de Cepoy  qui était de passage à Venise au retour d'une expédition pour le roi de France. Cette version, qui est la plus sobre, incorpore de nombreuses corrections de l'auteur. La langue vulgaire utilisée est un dialecte picard-champenois typique des marchands des foires de Champagne, qui était aussi la langue littéraire courante à l'époque.

Il n'est pas clair si la copie offerte par Marco Polo était rédigée en franco-vénitien ou bien s'il s'agissait de sa première édition en latin.

Version latine 
Le latin étant la langue de la « haute culture » de l'époque, c'est la traduction en latin qui a assuré le succès du volume. L'Ordre des Prêcheurs a tout de suite montré un profond intérêt pour cet ouvrage, dont la première traduction par le frère dominicain Francesco Pipino se situe entre 1302 et 1314, peu après le retour de Marco Polo à Venise.

Il existe en fait deux versions en latin :

 la « rédaction P », qui est transmise par 70 manuscrits avait pour titre Liber Marci Pauli de Veneciis de consuetudinibus et condicionibus orientalium regionum (Iter Marci Pauli Veneti ex Italico Latine versum) [translatio ex italico]. Le frère Francesco Pipino a très clairement modifié le texte, en le « christianisant » et en motivant la traduction en latin. En plus, Pipino ressent la nécessité de défendre la véridicité des contenus du livre dans sa préface. Le manuscrit conservé à l'Alcázar de Séville appartient à cette famille. On pense que cet exemplaire montre les notes de Christophe Colomb.

 la « rédaction Z » est transmise par deux documents. Un document a été trouvé par le francisant Luigi Foscolo Benedetto, à la Bibliothèque « Ambrosiana » de Milan : ce manuscrit  avait été écrit pour le cardinal Toaldo. Ce fut ce document qui poussa Benedetto à faire l'hypothèse d'une « phase précédente à la rédaction F ». En 1932 à l’Archivo Capitulár de Toledo on retrouva le manuscrit « Zelada » 49.20, qui appartenait au cardinal Francisco Xavier de Zelada (1717-1801). Il est très probable que le manuscrit Zelada ait servi de modèle pour le document identifié par Benedetto. On hésite à attribuer l'auteur à un savant vénitien ou toscan. Ce manuscrit est datable du XVe s. et contient environ trois cents ajouts concernant la dimension religieuse et ethnographique de l'Extreme Orient. Il a été publié par Moule & Pelliot en 1939. Les experts se demandent si ces ajouts dérivent de modifications ultérieures demandées par Marco Polo. En effet, plusieurs chercheurs pensent que l'Ordre des Prêcheurs a collaboré avec Marco Polo pour l'édition de l'ouvrage en latin, comme des éditeurs modernes.

Version vénitienne 
On pense que la version latine de Francesco Pipino a été traduite d'une "rédaction VA" en dialecte vénitien, qui a été perdue. D'autres versions en vénitien sont transmises par 6 manuscrits, mais elles sont truffées d'erreurs et ne sont pas considérées comme de bonnes versions.

Version toscane 
La première traduction en toscan date avant 1309 et nous est transmise par 5 manuscrits, dont le plus connu se trouve à la Bibliothèque nationale centrale de Florence. Compte tenu du fait qu'il a été publié peu longtemps après l'original et que la qualité du texte était bonne, les membres de l'Accademia della Crusca ont élu ce manuscrit "ottimo" (le meilleur) parmi les versions en italien.
La version italienne porte comme titre Il Milione. Selon Giovanni Battista Ramusio, les Vénitiens avaient commencé à appeler Marco « Marco Milioni » en raison du fait que Marco parlait toujours des millions que possédait le Grand Khan. Selon le francisant Luigi Foscolo Benedetto, Milione est une abréviation de Emilione, un second nom de la famille de Marco et Niccolò Polo.

Les principaux manuscrits 

Les manuscrits les plus intéressants pour l'établissement du texte sont ceux de la famille française (18 manuscrits), le manuscrit franco-italien (fr 1116) et le manuscrit Z. Les spécialistes continuent à débattre de la famille de manuscrits qui devrait avoir la préséance. Benedetto (1928), Moule et Pelliot (1938) ainsi que Kappler et Michaud (2004) optent pour la version franco-italienne, tandis que Pauthier (1865), Badel (1998) et Ménard (2001; 2012) optent pour des manuscrits de la famille française.

Cet ouvrage était particulièrement recherché et ornait les bibliothèques des rois et des princes de l'église, qu'il intéressait non seulement pour les aspects géographiques, mais aussi pour la description de mœurs et de pratiques religieuses exotiques, comme on peut notamment le voir par les annotations apposées sur son exemplaire par le cardinal Nicolas de Cues. Les deux plus beaux manuscrits ont été offerts à la famille du roi de France, à vingt ans d'intervalle. Charles V en avait cinq manuscrits dans sa bibliothèque.

 Livre qui est appelé le Divisiment dou monde, de Marc Pol. 1320 (BnF fr. 1116) Cette version dite « franco-italienne » est la seule de sa catégorie. Selon Ménard,  Benedetto, qui le désigne comme « le texte géographique », en a fait la base de son édition critique. Sans être l'original, ni l'archétype des autres versions, . Pour Ménard, ce texte est . Il est à l'origine de versions en dialectes toscan et vénitien.

 Roman d'Alexandre en prose and other texts, 1333 (British Library Royal MS 19 D I). Version française tirée de la copie en franco-italien remise par Marco Polo à Thibaut de Cepoy en 1307. Manuscrit copié pour le roi de France Philippe VI de Valois, fils de Charles de Valois, frère de Philippe le Bel. Cette version sert de base, avec neuf autres manuscrits, à l'édition de Philippe Ménard. Ce dernier ne croit toutefois pas que 

 Les voyages de Marco Polo, traduits en français par Grigoires, 1350 (BnF fr. 5631). Le meilleur manuscrit de la famille française. A servi de version de base à Pauthier.

 Les voyages de Marco Polo, 1350 (Stockholm M 304) Version française richement enluminée offerte au duc de Bourgogne.

 Livre des merveilles, 1410 (BnF fr. 2810). Version française incluse dans un recueil de plusieurs textes géographiques offerts à Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Le texte de Marco Polo est illustré de 84 miniatures, souvent commentées.

 Le livre de Marco Polo ou des merveilles du monde 1400 (BnF fr. 5649). Version française.

 La fleur des histoires de la terre d’Orient par Hayton et Le livre des merveilles d’Asie de Marco Polo, 1410-1412 (Pierpont Morgan M 723). Version française.

  Le livre des voyages de Marco Polo, traduit par Robert Frescher, 1475-1525 (Arsenal 5219). Manuscrit surtout intéressant pour ses 197 miniatures.

Contenu du livre 

Le livre comporte un prologue et trois parties, comptant entre 192 et 200 chapitres, selon les éditions.

 Le prologue raconte en dix-huit courts chapitres le premier voyage de Nicolo et Matteo Polo, ses père et oncle entre (1255 et 1269), puis le voyage qu'ils accomplirent ensemble de 1271 à 1295 et le retour à Venise : .

 La première partie décrit le départ du port d'Aias (Lajazzo) et les contrées environnantes : la Turquie, l'Arménie, l'Anatolie, la Géorgie (ch. 1-4); la ville de Mossoul, ses différents groupes ethniques et religieux, la fabrication de la mousseline () ; Baudas, conquise en 1255 par les Tartares et où un miracle sauva les résidents chrétiens (6-10) ; Tauris célèbre pour ses soieries et son orfèvrerie (11-12) ; la Perse et la ville de Saba d'où venaient les Rois mages (13) ; Yazd et Kerman, célèbre pour ses turquoises () puis Ormuz () ; l'Afghanistan, le Cachemire, le plateau de Pamir et Samarcande (ch. 43-51) ; l'ouest de la Chine et le désert de Gobi (ch. 52-61) ; la Mongolie et l'histoire des Mongols : la prise du pouvoir par Gengis Khan, sa guerre contre le Prêtre Jean, les mœurs des Mongols et la cour du Grand Khan (ch. 62-74).

 La deuxième partie est consacré à Kūbilaï Khān : comment il a pris et affermi son pouvoir (75-80), ses quatre femmes et ses favorites (81), ses fils (82), ses palais (83-84), sa salle à manger et ses gardes (85), ses fêtes et la couleur des vêtements (86), les cadeaux qu'on lui fait (87), les grandes expéditions de chasse qu'il organise (88-92), la ville de Cambaluc (94), l'instauration du papier-monnaie comme seule monnaie légale (95), l'administration du pays (96), les relais de poste (97), les dégrèvements d'impôts en cas de calamité naturelles (98), le réseau de routes bordées d'arbres (99) , le vin de riz (100), l'usage du charbon  (101), le développement de l'agriculture et la pratique du stockage des céréales dans d'immenses silos pour réguler les cours et prévenir les disettes (102), le système d'aide aux démunis (103).

 Les chapitres 104-156 présentent les . Il décrit ainsi l'itinéraire de Pékin à la Thaïlande, au Tibet, au Yunnan, à la Birmanie, au Tonkin (ch. 104-129) ; enfin la Chine du sud, l'empire Song, Hangzhou (ch. 130-156). À la fin, une analyse des immenses recettes fiscales de Kūbilaï Khān fait comprendre la base de sa puissance (ch. 152).

 La troisième partie, qui s'intitule dans les manuscrits le Livre d'Inde, compte près de 40 chapitres. Il décrit la mer de Chine et l'océan Indien : Japon, Sumatra, Indonésie (ch. 157-166) ; Ceylan et Inde (ch. 167-182) ; océan Indien jusqu'à Madagascar et Ormuz (ch. 192). L'ouvrage comporte  beaucoup d'informations justes, qui témoignent d'une expérience réelle, notamment sur l'escale de cinq mois à Sumatra, en raison de la mousson d'hiver. Marco décrit aussi les jonques chinoises, la disparition de l'étoile polaire sous cette latitude, les hauts fonds de la mer de Java, l'arbre à vin de Sumatra, le bois de brésil et les rubis de Ceylan, le poivre, l'indigo, le gingembre, les cuirs rouges du Gujarat. Il s'intéresse aussi aux croyances religieuses, et l'aspect des brahmanes, et la nudité des ascètes. Le récit mentionne divers endroits de la côte africaine où il n'est pas allé et dont il rapporte des traditions orales, telle l'existence de deux îles, « Maale » et « Fumelle », habitées respectivement par des hommes et des femmes à l'exception d'une période de cohabitation en mars, avril et mai (ch. 183). À Mogadiscio, il y aurait des griffons (rucs) capables d'emporter des éléphants dans les airs ; à Zanzibar, les habitants seraient d'une taille gigantesque ; à Shir, les moutons seraient dépourvus d'oreilles.

 Une quatrième partie, absente de la plupart des versions, compte 34 chapitres faits de fragments historiques, qui racontent des pratiques cannibales de tribus nordiques et surtout les guerres fratricides entre Mongols, qui font comprendre l'origine de leur chute. L'essentiel des faits rapportés correspond bien à la vérité historique : . Mais le récit comporte beaucoup d'erreurs de détails, ce qui laisse supposer que ces événements ont été rapportés par voie orale à Marco Polo après sa sortie de captivité.

Chapitres saillants 

Le livre se présente comme un recueil de « merveilles » (au sens ancien : étonnant, surprenant, voire effrayant). Il y a 177 chapitres. Mais sa trame est une base continue d'informations précises, beaucoup plus nombreuses, exactes et savantes que la légèreté des récits et sa langue simple ne le laissent supposer : 
 Xiangfan (ch. 145), qui révèle le rôle des parents Polo dans l'introduction des pierrières qui livrèrent l'empire Song aux Mongols, et suggère que Kūbilaï ait pu vouloir faire faire carrière à leur fils.
 Évaluation des recettes fiscales de la province de Hangzhou (ch. 152). Ce chiffre, le plus astronomique du livre ( d'or annuellement pour le seul sel), est exactement vérifié par les annales et démontre que M. Polo n'affabulait pas.
 Chapitre posthume racontant l'histoire de l'assassinat du Premier ministre en 1282. Il prouve que Marco Polo eut connaissance des détails, tenus ultra secrets, d'un des évènements les plus graves du règne de Kūbilaï. Les historiens chinois créditent Po-lo d'avoir su informer Kūbilaï de façon qu'il réhabilite les assassins chinois d'Achmat.
 Chapitres décrivant l'économie : intervention sur le marché des grains (ch. 102) et fonds sociaux (ch. 98 et 103) ; appareil de production proche de l'industrie à Hangzhou (ch. 151) ; introduction du papier-monnaie, rendu obligatoire sous peine de mort (ch. 95), que Polo considère comme un formidable détournement de l'économie au profit de l'État ; bateaux et commerce naval (ch. 156, 157, 177).
 Relais de chevaux, routes et rapidité des transports (ch. 97 et 99).
 Tyrannie : massacre de dizaines de milliers de personnes à l'enterrement de chaque grand khaân avant Kūbilaï Khān (ch. 68, confirmé par d'Ohsson et Pétis de la Croix) ; répression terribles (ch. 133 et 149) ; appareil militaro-policier omniprésent dans les villes et couvre-feu permanent à Pékin (ch. 84, 85), soldats sur chacun des  ponts de Hangzhou (151).
 Histoire des ismaéliens assassins (ch. 40-42). En Iran aussi, pillages des Karaonas, qui attaquent même les Polo et la princesse mongole (ch. 35 et 18).

Réception 
L'ouvrage a été immensément populaire dès sa parution et ce succès a été durable. Encore en 1430, un voyageur raconte que la ville de Venise en avait installé un exemplaire attaché par une chaîne dans un lieu public pour que chacun puisse le lire.

En 1375, l'Atlas catalan inclut une carte de la Chine et une trentaine de toponymes. En 1450, le cartographe Fra Mauro inclut aussi tous les toponymes du Devisement dans sa carte du monde. Il servira de référence aux explorateurs durant trois siècles. Au  : Andalò da Savignone auteur de quatre voyages en 1330, 1334, 1336 et 1339, , Gabriele Basso ; aux  et  siècles : Vasco de Gama et Christophe Colomb, qui lors de son troisième voyage, l'avait emporté avec lui et scrupuleusement annoté (366 notes de dénombrées sur son édition en latin).

Débat sur la véracité du récit

Bibliographie

Principales éditions 

 2018 : 
 2007 : 
 2004 : 
 2001-2008 : 
 1998 : 
 1938 : 
 1931 : 
 1928 
 1903 
 1865 :  
 1824 : 
 1818 : 
 1559 
 1556

Ouvrages et articles cités

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Marco Polo
 Rabban Bar Sauma mongol chrétien ayant fait le voyage Pékin, Rome, Paris, à la même époque que Marco Polo
 Jean de Montecorvino
 Guillaume de Rubrouck
 Pierre le Vénérable
 Jean de Mandeville
 Livre des merveilles du monde
 Livre des merveilles (BNF Fr2810)
 Monde (univers)

Liens externes 
 
 .
 Étude critique du livre des merveilles de Jean de Mandeville
   Livre audio mp3 gratuit (Version intégrale) Le Devisement du monde: 'Livre 1'-'Livre 2'-'Livre 3' de Marco Polo - (Association Audiocité).
 Concordances selon la version italienne de l'Ottimo

Œuvre littéraire italienne du XIIIe siècle
XIIIe siècle en littérature
Exploration
Récit de voyage
Œuvre littéraire se déroulant au XIIIe siècle
Œuvre littéraire se déroulant en Asie
Marco Polo
Œuvre littéraire adaptée au cinéma